Michów peut désigner :

en Pologne

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Michów, localité du powiat de Legnica.

dans la voïvodie de Lublin
Michów, une gmina rurale du powiat de Lubartów
 Michów, un village et siège de la gmina de même nom